

Onomastica
 Carletto – versione alterata del nome proprio di persona Carlo

Musica
 Carletto – brano musicale scritto da Romano Bertola, Stefano Jurgens e Corìma

Persone
 Jean Mary Carletto – attore e modello francese naturalizzato italiano
 Lino Carletto – ex ciclista su strada italiano
 Piero Carletto – ex canottiere italiano